Jasper Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Jasper Creek (Victoria River), Nebenfluss des Victoria River (Joseph Bonaparte Gulf) im Northern Territory
 Jasper Creek (Wilton River), Nebenfluss des Wilton River im Northern Territory